Hospitalbrücke bezeichnet:
 die Hospitalbrücke (Radeberg)
 die Hospitalbrücke (Jeziorany) (deutsch: Seeburg)